SS Cymric — британский пароход.
 Кимрик — длинношёрстная кошка из породы Мэнкс.